Paj Jü (1990), kínai színművész
 Paj Jü (白羽), kínai színművésznő